José Maria Ferreira de Castro – scrittore portoghese
 Miguel Ângelo Ferreira de Castro – calciatore portoghese